La Classe  est une classe de chasseurs de sous-marin de la Marine impériale japonaise. Ces quarante neuf navires de lutte anti-sous-marine ont été construits entre 1939 et 1944

Ils sont répartis en trois sous-classes :
 Classe  dans le cadre du Programme Maru 4 et Programme Rin Maru (1939-42)
 Classe  dans le cadre du Programme Maru Kyu (1941-44)
 Classe  dans le cadre du Programme Kai-Maru 5 (1943-44)

Contexte 
En 1938, l'Union soviétique renforce sa Flotte du Pacifique. La construction de la Classe  (projet K8) est décidée pour renforcer la présence japonaise dans l’Océan Pacifique.

Service

Les unités

Classe 
  (Tsurumi-ku Iron Works - ) : coulé le 
  (Tama Shipyards - ) : coulé le 
  (Ōsaka Iron Works - ) : retiré du service le 
  (Nihon Kōkan Corp. - ) : coulé le 
  (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
  (Nihon Kokan Corp. - ) : coulé le 
  (Harima Zōsen Corp - ) : coulé à Sasebo (après la fin de la guerre)
  (Tama Shipyards - ) : détruit en 1948
  (Ōsaka Iron Works - ) : retiré du service le 
  (Tokyo Mitsubishi Heavy Industries - ) : coulé le 
  (Harima Zōsen Corp - ) : retiré du service le 
  (Ōsaka Iron Works - ) : coulé le 
  (Tokyo Mitsubishi Heavy Industries - ) : coulé le 
  (Nihon Kōkan Corp. - ) : coulé le 
  (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le

Classe 

  (Nihon Kōkan Corp. - ) : coulé le 
  (Harima Zōsen Corp - ) : coulé le 
  (Mitsui Engineering & Shipbuilding Corporation - ) : coulé le 
  (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
  (Nihon Kōkan Corp. - ) : coulé le 
  (Mitsui Engineering & Shipbuilding Corporation - ) : coulé le 
  (Harima Zōsen Corp - ) : coulé le 
  (Hakodate Dock Corporation - ) : coulé le 
  (Tōkyō Ishikawajima Shipyard - ) : coulé le 
  (Mitsui Engineering & Shipbuilding Corporation - ) : coulé le 
  (Nihon Kōkan Corp. - ) : transféré le  à l'Union soviétique
  (Harima Zōsen Corp - ) : coulé le 
  (Harima Zōsen Corp - ) : coulé le 
  (Kawanami Kōgyō Corporation - ) : retiré du service le 
  (Hitachi Zōsen Corporation - ) : coulé le 
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
  (Kawanami Kōgyō Corporation - ) : retiré du service le 
  (Hakodate Dock Corporation - ) : coulé le 
  (Hitachi Zōsen Corporation - ) : coulé le 
  (Kawanami Kōgyō Corporation - ) : retiré du service le 
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
  (Hakodate Dock Corporation - ) : transféré le  à la République de Chine
  (Hitachi Zōsen Corporation - ) : coulé le 
  (Kawanami Kōgyō Corporation - ) : retiré du service le 
  (Naniwa Dock Company - ) : détruit en 1948
  (Naniwa Dock Company - ) : coulé le 
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
  (Hakodate Dock Corporation - ) : coulé le 
  (Naniwa Dock Corp. - ) : retiré du service en 1947
  (Hakodate Dock Corp. - ) : coulé le 
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
  : annulé en 1943

Classe 
  (Niigata Iron Works - ) : retiré du service le 
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
 : annulé en 1943
  (Niigata Iron Works - ) : coulé le 
  à  : annulés

Voir aussi

Liens externes

Notes et références

013
Bateau des années 1940
Navire construit au Japon
Bateau de guerre japonais